Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1979/1980 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие несколько сезонов и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона.

Топ-28

Ссылки 
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1979 год в снукере
1980 год в снукере